Jan Hendrik Joseph Beckers (1860-1923), RKSP-politicus
 Jan Beckers (burgemeester) (1909-1997), burgemeester van Mheer en Sint Geertruid
 Jan Bekkers (1920-2003), ondernemer, oprichter van snackfabriek Beckers
 Jan Beckers (voetballer) (1949), Nederlands voetballer